Berthe Bénichou-Aboulker – scrittrice, drammaturga e poetessa algerina con cittadinanza francese
 Isabelle Aboulker –  compositrice e docente francese
 José Aboulker – attivista e medico francese di origine algerina